Евгений Спиридонович Гамченко (27 июля 1874, Житомир — 24 мая 1931, Киев) — российский военный, полковник Русской императорской армии, генерал-майор Российской республики.

Биография

Происхождение 
Родился 27 июля 1874 года в Житомире. Русский, православный из дворянского рода. Был женат, в браке родились двое детей. Родные братья: Сергей, Дмитрий, Иван.

Служба в Русской императорской армии 
Окончил Житомирскую классическую гимназию. В русской императорской армии с 25 июня 1895 года, окончил в 1897 году Константиновское военное училище (Киевское пехотное юнкерское училище) и получил звание подпоручика 13 августа. Направлен в 38-ю артиллерийскую бригаду, служил позднее в 5-й артиллерийской бригаде. Произведён 12 августа 1900 года в поручики, 12 августа 1904 года в штабс-капитаны. В 1907 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду, произведён 7 мая 1907 года в капитаны.

Дальнейшую службу Евгений Спиридонович проходил в Иркутском военном округе: цензовое командование ротой в 41-м Селенгинском пехотном полку (с 10 ноября 1907 года по 31 октября 1909 года). Старший адъютант штаба 7-й Сибирской стрелковой дивизии (с 26 ноября 1909 года по 6 марта 1912 года), обер-офицер для поручений при штабе Иркутского военного округа (с 6 марта по 5 декабря 1912 года), старший адъютант штаба Иркутского военного округа (5 декабря 1912 года). 6 декабря 1913 года произведён в подполковники.

Во время Первой мировой войны Гамченко был старшим адъютантом штаба Гродненской крепости с 1915 года. С 6 апреля 1915 года по 1 января 1916 года был исполняющим обязанности начальника штаба 29-й пехотной дивизии. 10 апреля 1916 года за отличие произведён в полковники, 11 декабря 1916 года возглавил Вяземский 115-й пехотный полк. С 6 июля 1917 года — начальник штаба 3-го армейского корпуса, с 19 октября — начальник штаба 27-й пехотной дивизии. 21 ноября 1917 года произведён в генерал-майоры, демобилизовался в январе 1918 года.

Награждён орденами Святого Станислава II и III степеней, Святой Анны II степени с мечами и Святого Владимира IV степени.

Гражданская война 
15 апреля 1918 года Гамченко начал службу в Армии Украинской Державы, став с июня начальником штаба Сердюцкой дивизии. 30 сентября 1918 года утверждён в чине Генерального хорунжего Генерального штаба, однако после свержения П. П. Скоропадского интернирован войсками Директории УНР. Отказался вступать в Армию УНР и был вывезен в Германию с другими войсками, защищавшими город от войск Симона Петлюры. Пребывал в лагере для интернированных лиц в Германии.

В 1919 году Гамченко вступил в Вооружённые силы Юга России, в составе которых воевал против красных. В январе 1920 года эвакуирован из Новороссийска на судне «Ганновер», в мае прибыл в Югославию и всё же вступил в Армию УНР, став начальником штаба сначала 5-й Херсонской стрелковой дивизии (24 июля 1920), а затем 2-й Волынской стрелковой дивизии (18 сентября 1920). В конце 1920 года выехал в Чехословакию, а затем в Германию. Армия УНР расценила его как дезертира.

В СССР 
В марте 1923 года после обращения в советское посольство Евгений Спиридонович Гамченко вернулся в СССР. С 1 мая 1923 года преподавал в 9-й Иркутской пехотной школе, потом в 10-й Сумской пехотной школе, с 1924 года в Киевском институте обмена и распределения. С 1927 года — военрук Киевского медицинского института.

12 января 1931 года Евгений Спиридонович Гамченко был арестован по делу «Весна», а в ночь с 22 на 23 мая того же года приговорён к высшей мере наказания и 24 мая расстрелян в Киеве. Похоронен в братской могиле на Лукьяновском кладбище. Ныне его имя носит одна из улиц Житомира.

Примечания

Ссылки 
 
 Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. — Київ. — 2002. ISBN 966-8201-24-8
 Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921).Книга I. — К. : Темпора, 2007. — ISBN 966-8201-26-4.

Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры (Российская республика)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Царские офицеры на службе в РККА
Преподаватели 9-й Иркутской пехотной школы РККА
Преподаватели 10-й Сумской пехотной школы РККА
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Похороненные на Лукьяновском кладбище
Казнённые в 1931 году
Персоналии:Вооружённые силы Юга России